A 330-as számú regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Felsőpetény, bánya között közlekedik.

Megállóhelyei 

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Vác, autóbusz-állomásvégállomás||50
|align=left|
|-
|2||Vác, Rákóczi tér||49
|align=left|
|-
|3||Vác, Hunyadi utca||48
|align=left|
|-
|4||Vác, autójavító||47
|align=left|
|-
|5||Vác, Oktatási Centrum||46
|align=left|
|-
|7||Vác, DDC főbejárat||44
|align=left|
|-
|10||Vác, transzformátor állomás||42
|align=left|
|-
|12||Vác, Diósvölgy||40
|align=left|
|-
|15||Sejcei elágazás||37
|align=left|
|-
|17||Szendehely-Katalinpuszta||35
|align=left|
|-
|19||||33
|align=left|
|-
|21||Szendehely-Kapáskút||31
|align=left|
|-
|23||Nőtincsi elágazás||29
|align=left|
|-
|26||Nőtincs, Rózsa utca||26
|align=left|
|-
|27||Nőtincs, Fölvég||25
|align=left|
|-
|28||Nőtincs, kastély||24
|align=left|
|-
|29||Nőtincs, Templom térvonalközi végállomás||23
|align=left|
|-
|30||Nőtincs, Alvég||22
|align=left|
|-
|33||Felsőpetényi elágazás||19
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|colspan=4|Bizonyos menetek az ősagárdi szakasz érintése nélkül közlekednek.
|-bgcolor=FFFDDD
|37||Ősagárd, Kossuth utca||15
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|38||Ősagárd, Rákóczi utca 51.||14
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|39||Ősagárd, orvosi rendelővonalközi végállomás||13
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|40||Ősagárd, Rákóczi utca 51.||12
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|41||Ősagárd, Kossuth utca||11
|align=left|
|-
|45||Felsőpetényi elágazás||7
|align=left|
|-
|49||Felsőpetény, orvosi rendelő||3
|align=left|
|-
|50||Felsőpetény, sportpálya||2
|align=left|
|-
|51||Felsőpetény, FUNTOS||1
|align=left|
|-
|52||Felsőpetény, bányavégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai